Schons ist der Familienname folgender Personen:

 François Schons (* 1984), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Hans E. Schons (1919–2005), deutscher Schauspieler
 Laura Marie Edinger-Schons (* 1982), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Schams (rätoromanisch Val Schons), Abschnitt des Hinterrheintals im Schweizer Kanton Graubünden